Alcazar, parola spagnola di origine araba (dall'arabo لقصر -al qasr-), può rimandare a diverse voci:

Architettura 
 Alcázar – termine d'origine araba che in Spagna indica un tipo di fortezza
 Alcázar di Siviglia – palazzo reale di Siviglia
 Alcázar de los Reyes Cristianos – palazzo reale di Cordova
 Alcázar di Segovia – palazzo reale di Segovia
 Real Alcázar di Madrid – palazzo reale distrutto di Madrid
 Alcázar di Colón – residenza di Diego Colón a Santo Domingo
 Alcázar di Toledo – palazzo reale di Toledo

Geografia 
 Argentina
 Alcázar – centro abitato del Dipartimento di General Ángel Vicente Peñaloza
 Spagna
 Alcázar del Rey – comune di Castiglia-La Mancia
 Alcázar de San Juan – comune di Castiglia-La Mancia

Altro 
 El Alcazar – periodico politico spagnolo
 Alcazar – gruppo musicale svedese
 Alcazar: The Forgotten Fortress – videogioco del 1985
 Joseph Alcazar – calciatore francese